Beißner oder Beissner ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Beissner, deutscher Leichtathlet und Sportreporter
 Ernst Beißner (1902–unbekannt), deutscher SA-Führer
 Friedrich Beißner (1905–1977), deutscher Germanist
 Kurt Beißner (1915–1989), Berghauptmann des Oberbergamts Clausthal
 Ludwig Beissner (1843–1927), deutscher Gärtner und Dendrologe
 Stefan Beißner, deutscher Professor für Elektrische Messtechnik, Sensorik und Mikrosystemtechnik

Siehe auch:
 Beisner